El equipo griego de Copa Davis representa a Grecia en la Copa Davis y se rigen por la Hellenic Tennis Federation.

Historia 
Grecia compitió en su primera Copa Davis en 1927. Grecia actualmente compite en el Grupo III de la Zona EuroAfricana. Los griegos nunca estuvieron en el Grupo Mundial, pero su mejor actuación en el certamen, fue cuando alcanzó en 4 oportunidades, los cuartos de final de la Zona EuroAfricana (uno de ellos con el actual formato).

Equipo actual  
 Eleftherios Theodorou
 Ioannis Stergiou
 Christos Antonopoulos
 Stefanos Tsitsipas

Véase también  
 Equipo de Fed Cup de Grecia

Enlaces externos 
 Grecia en DavisCup.com

Grecia, Equipo de Copa Davis de
Tenis en Grecia
Tenis